Le méthylstyrène est un hydrocarbure aromatique de formule  brute , constitué d'un cycle benzénique substitué par un groupe vinyle et par un groupe méthyle, par ailleurs.

Les trois isomères où le groupe méthyle est substitué sur le cycle benzénique sur l'une des trois positions disponibles, en ortho, méta et para du groupe vinyle, sont désignés par le numéro de l'atome de carbone où le groupe méthyle est attaché : respectivement le 2-méthylstyrène, le 3-méthylstyrène et le 4-méthylstyrène. On désigne aussi couramment ces isomères sous le nom de « vinyltoluène ».

Les deux autres isomères, où le groupe méthyle est substitué sur l'un des carbones du groupe vinyle sont eux désignés par une lettre grecque : l'isomère où le groupe méthyle est lié au carbone qui est aussi lié au groupe phényle est l'α-méthylstyrène, celui où il est lié au carbone terminal est le β-méthylstyrène. Ces deux isomères sont aussi désignés comme des isomères du phénylpropène ou propénylbenzène : respectivement le 2-phénylprop-1-ène (ou isopropénylbenzène) et le 1-phénylprop-1-ène. Le β-méthylstyrène existe également en deux isomères cis/trans.

Données

Références 

Alcénylbenzène